krijgsmacht
 Amerikaans historisch motorfietsmerk; zie: Militaire (motorfiets)

 zie ook: militair